Windows Media Audio, een digitaal audiobestandsformaat gedefinieerd door Microsoft
World Medical Association, een internationale vereniging van artsen
World Music Awards, een internationale muziekprijzenshow 
Western Music Association, een Amerikaanse country- en westernorganisatie